Tenisový turnaj ATP Copa Telmex 2010 se konal ve dnech 15. - 21. února v argentinském hlavním městě Buenos Aires venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 475 300 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP Buenos Aires
Sport v Argentině v roce 2010
ATP World Tour 2010